Музыка́льная шу́тка

 Музыкальная шутка — жанр музыкального произведения, см. также юмореска.
 Музыкальная шутка — советский музыкальный мультипликационный фильм 1944 года.